Shuitian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuitian (socken i Kina), Yunnan, 
 Shuitian Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar